Буцефал — имя любимого коня Александра Македонского.
 БТР-4 «Буцефал» — семейство современных украинских бронетранспортёров.
 «Буцефал» — историческая повесть Юрия Германа о судьбе русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.
 «Буцефал» — галера Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Буцефал» — галера Балтийского флота Российской империи 1749 года постройки.